Szarów peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 Szarów, un village de la voïvodie de Łódź
 Szarów, un village de la voïvodie de Petite-Pologne